Данный термин может употребляться в различном контексте:

 Хардто́п (hardtop), или полностью — хардтоп-кабриолет (hardtop convertible), — в самом общем случае этим термином обозначается совокупность конструктивных решений закрытого кузова легкового автомобиля, включающая отсутствие центральных стоек и две́ри без жестких рамок на стёклах, или с рамками, убирающимися вместе с самими стёклами. В частности, существуют такие типы кузовов, как купе-хардтоп и седан-хардтоп.

Часто выделяют и хардтоп как отдельный тип кузова, двух- или четырёхдверного; наряду с этим возможны хардтоп-модификации любого закрытого автомобильного кузова — например, универсал-хардтоп. Хардтопы были наиболее широко распространёны в Северной Америке в 1950-е — 1960-е годы, в наши дни встречаются редко.

 Retractable Hardtop («ритрэ́ктбл хардтоп») — североамериканское название открытого кузова легкового автомобиля, имеющего жёсткую крышу особой конструкции, автоматически складываемую и убираемую (обычно, в багажник) гидро- или электроприводом.

Первым массово выпускавшимся автомобилем с такой конструкцией крыши был Ford Skyliner моделей 1957—1959 годов. В рекламной литературе тех лет его кузов также обозначали как «Hide-Away Hardtop» — то есть, дословно, «прячущийся жёсткий верх». Работу его механизма уборки крыши в багажник можно увидеть на иллюстрации слева и рекламном видеоролике.

Современные представители класса — Mercedes-Benz SLK, Volkswagen Eos, Volvo C70 и другие.

Главные недостатки — конструктивная сложность и потенциальная ненадёжность привода, сложенная крыша занимает почти весь багажник. В Европе такие автомобили (двухдверные) могут также называть «купе-кабриолет» (coupé cabriolet), а в Северной Америке — coupé convertible.

 Removable Hardtop («риму́вэбл хардтоп») или Detachable Hardtop («дитэ́чэбл хардтоп») — съёмная жёсткая крыша автомобиля. Может встречаться на родстерах, спортивных кабриолетах, а также — внедорожниках и пикапах (над грузовым отделением).